Anacanthobatis är ett släkte av rockor. Anacanthobatis ingår i familjen Anacanthobatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rockor
Anacanthobatis